Натуральне число 908
 908 рік до нашої ери
 908 рік нашої ери